LCD Soundsystem — дебютный студийный альбом американской группы LCD Soundsystem, выпущен 24 января 2005 года на лейбле DFA Records. Состоит из двух дисков: на первом записан сам альбом, на втором — все синглы, выпущенные с 2002 года, которые предваряли успех группы. В 2006 номинировался на «Грэмми» в номинации «Лучший электронный/танцевальный альбом». Сайт Pitchfork Media поставил пластинку на 113-е место в списке «200 лучших альбомов 2000-х», а Resident Advisor назвал его пятым лучшим альбомом десятилетия.

Список композиций

Диск 1 
"Daft Punk Is Playing at My House" – 5:16
"Too Much Love" – 5:42
"Tribulations" – 4:59
"Movement" – 3:04
"Never as Tired as When I'm Waking Up" – 4:49
"On Repeat" – 8:01
"Thrills" – 3:42
"Disco Infiltrator" – 4:56
"Great Release" – 6:35

Диск 2 
"Losing My Edge" – 7:51
"Beat Connection" (Murphy, Tim Goldsworthy) – 8:08
"Give It Up" – 3:55
"Tired" (Murphy, Pat Mahoney) – 3:34
"Yeah" (Crass Version) (Murphy, Goldsworthy) – 9:21
"Yeah" (Pretentious Version) (Murphy, Goldsworthy) – 11:06
"Yr City's a Sucker" (Full Version) – 9:22

Состав 
 Джеймс Мёрфи - вокал, гитара, бас-гитара, перскуссия, синтезатор, программирование, клавишные
 Пэт Махони - ударные, перскуссия, синтезатор
 Нэнси Вонг - вокал
 Гэвин Рассом - синтезатор
 Тайлер Поум - бас-гитара

Сессия 
 Тим Голдсуорти - бас-гитара, программирование, синтезатор
 Мэнди Кун - вокал
 Эрик Брусек - вокал, программирование, гитара, перскуссия

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы LCD Soundsystem